Die Motor City Open 2010 fanden vom 27. Januar bis 1. Februar 2010 in Detroit, Michigan in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und mit 40.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Borja Golán. Das Endspiel gewann der topgesetzte Karim Darwish mit 11:3, 11:7 und 11:4 gegen Mohd Azlan Iskandar.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Wellings einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2010